

Biografia 
Daniela Vantaggiato nasce a Copertino, in Puglia, da genitori di origine salentina. Completa gli studi a Roma, dove si laurea in scienze della moda e  del costume presso la facoltà La Sapienza e dove consegue una specializzazione in fashion marketing; completata la formazione accademica, fa ritorno nel Salento, dove muove i primi passi come conduttrice e opinionista di moda su alcune TV locali, tra cui Telenorba.

Sale alla ribalta come commentatrice di eventi sportivi per 7Gold, dove conduce tra le altre la domenica mondiale (occupandosi specialmente del campionato mondiale di calcio di Qatar 2022) ed è opinionista per Diretta Stadio; collabora contemporaneamente con RAI, dove partecipa ad alcuni reality show e ai programmi Casa Sanremo e Detto Fatto, ed esordisce come attrice in piccoli progetti filmografici di registi italiani come Pupi Avati, Alessandro Zizzo, ed Emanuela Pirovano.

Dopo un periodo di lavoro come modella curvy trascorso a Milano, durante il quale partecipa a campagne focalizzate sull'accettazione del proprio corpo e sulla cultura della body positivity, fonda a Lecce la sua linea di costumi e abbigliamento da spiaggia La Via Delle More, basata interamente sul lavoro di manodopera locale e rivolta principalmente alle persone cosiddette "oversize".

E' una grande tifosa del Lecce.

Carriera

Showgirl e conduttrice 
I suoi esordi televisivi sono legati alla TV pugliese: dopo aver lavorato per diverse reti private minori, inizia un proficua collaborazione con Telenorba, il più grande gruppo televisivo regionale presente sul suolo italiano, partecipando a programmi generalisti in veste di ospite ed opinionista (soprattutto nel settore della moda e della bellezza); frequenti sono le sue apparizioni nei rotocalchi di attualità Mattino Norba e Buon Pomeriggio.

Il salto sulle reti nazionali avviene con il passaggio a 7Gold, dove è impiegata nella presentazione e conduzione di programmi di informazione calcistica sia in studio (come domenica mondiale, dove nel 2022 è la commentatrice ufficiale dei mondiali) che in diretta, dove partecipa a Diretta Stadio con Tiziano Crudeli.

Inizia parallelamente ad apparire su alcuni programmi RAI, soprattutto in veste di esperta di moda e bellezza del corpo; degne di nota sono la partecipazione, tra le altre, a Casa Sanremo ( dove ricopre il ruolo di stylist e commentatrice) per l'edizione 2022 del festival, e a Detto Fatto, dove è ospite della nota conduttrice Bianca Guaccero in qualità di opinionista su tematiche inerenti principalmente il settore della moda e la filosofia della body positivity.

Nel 2015 partecipa alla prima edizione italiana del reality show prodotto da DeeJay TV L'Isola di Adamo ed Eva, condotto da Vladimir Luxuria, nella quale si laurea vincitrice; nello stesso anno inizia anche la carriera di attrice, esordendo in "un viaggio di 100 anni" (diretto da Pupi Avati). Nel 2016 viene diretta da Emanuela Pirovano in "l'età dell'oro", oltre ad apparire in vari spot pubblicitari (di cui il più importante per Three, assieme a Raoul Bova) e in alcuni videoclip musicali, tra cui la celebre "Big Boy" di Sergio Sylvestre. Appare inoltre nel corto "la porta del destino", diretto da Alessandro Zizzo.

Sempre nel 2015, partecipa in veste di tentatrice al programma di Canale 5 Temptation Island.

Modella e imprenditrice 
Dopo un breve periodo di lavoro a Milano, come modella curvy, torna a Lecce per aprire nel 2021 un atelier e fondare una sua linea di costumi e abbigliamento estivo, la Via Delle More, pensata inizialmente per dare una adeguata offerta di prodotti "glamour" alle ragazze curvy, a suo dire generalmente snobbate dalle grandi case di moda; a seguito del grande successo riscontrato dal nuovo marchio, il target commerciale viene rivisto ed ampliato anche verso ragazze non curvy.

Programmi televisivi 

 Mattino Norba
 Buon Pomeriggio
 Domenica Mondiale (2022)
 Diretta stadio
 Casa Sanremo (2022)
 Detto Fatto
 L'isola di Adamo ed Eva (2015)
 L'isola di Adamo ed Eva XXX (2015)
 Temptation Island

Filmografia 

 La porta del Destino, regia di Alessandro Zizzo (2014)
 Un viaggio di 100 anni, regia di Pupi Avati (2015)
 L'età dell'oro, regia di Emanuela Pirovano (2016)

Note